Брашир:

 Брашир, Джон Альфред — американский астроном.
 Брашир, Карл Макси — американский военный водолаз.
 Брашир — крупный ударный кратер находящийся на обратной стороне Луны.